Эдуард Эйхвальд:
 Эйхвальд, Эдуард Иванович (1795—1876) — русский академик, естествоиспытатель и палеонтолог.
 Эйхвальд, Эдуард Эдуардович (1838—1889) — известный русский клиницист-терапевт, сын Э. И. Эйхвальда.